Кубок Італії з футболу 2017–2018 — 71-й розіграш кубкового футбольного турніру в Італії. Титул вчетверте поспіль здобув Ювентус.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 липня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 липня 2017

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 серпня 2017

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2017

|}

Четвертий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 листопада 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 січня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 січня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>30 січня/28 лютого 2018

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>31 січня/28 лютого 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Італії на soccerway 

2017—2018
Італія
Італія
2017 в італійському спорті
2018 в італійському спорті